uraz fizyczny
 uraz psychiczny
 traumatyczne doświadczenie
 zespół stresu pourazowego (PTSD)

Miejscowości w Polsce 
 Uraz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Uraz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec